La stirpe (The Breed) –  film del 2001 diretto da Michael Oblowitz
 The Breed - La razza del male (The Breed) –  film del 2006 diretto da Nicholas Mastandrea